Хернандо има више значења:
 Округ Хернандо (Флорида)
 Хернандо (Флорида)
 Хернандо (Мисисипи)